Kwito, Kuito ou Cuito peut être :
 Cuito, ville et capitale de la province de Bié en Angola ;
 Cuito Cuanavale, ville de la province de Cuando-Cubango en Angola ;
 Kwito, rivière de la province de Bié, affluent de la Kukema ;
 Kwito, rivière de la province de Cuando-Cubango, affluent de l’Okavango ;